Михаи́л Ива́нович Васи́льев:
 Васильев, Михаил Иванович (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 Васильев, Михаил Иванович (1957—2016) — исследователь русской традиционной культуры, доктор исторических наук.
 Васильев, Михаил Иванович (1917—2010) — советский машиностроитель и общественный деятель.